Erik Johannessen (1952) – calciatore norvegese
 Erik Johannessen (1971) – calciatore norvegese